Onderstaande tabellen bevatten de deelnemers aan de UEFA-toernooien uit  Slovenië.

Mannen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
Aantal seizoenen

Vrouwen 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Deelnames 
 9x ŽNK Pomurje Beltinci
 8x ŽNK Krka Novo Mesto
 2x ŽNK Olimpija Ljubljana
 1x ND Ilirija Ljubljana
 1x ŽNK Škale-Mila-Krško

Voetbal in Slovenië
Deelnemers UEFA-toernooien